

Abréviation 
En mathématiques, « card » est l'abréviation de « cardinal », utilisée comme opérateur pour indiquer le nombre d'éléments d'un ensemble.

Sigle 
Le Comité américain pour les régions dévastées.

Patronyme 
 Andrew Card (né en 1947), homme politique américain ;
 David Card (1956-), économiste du travail canadien ;
 Kathryn Card (1892-1964),  actrice américaine.
 Orson Scott Card (né en 1951), auteur américain.

Homonymie de patronyme